Il doppio del Keio Challenger 2017 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2015.

Marin Draganja e Tomislav Draganja hanno battuto in finale Joris De Loore e Luke Saville 4–6, 6–3, [10–4].

Teste di serie

  Gong Maoxin /  Zhang Ze (semifinali)
  Peng Hsien-yin /  Sanchai Ratiwatana (primo turno)

  Alex Bolt /  Andrew Whittington (quarti di finale)
  Wu Di /  Yi Chu-huan (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Keio Challenger 2017
ATP Challenger Tour 2017